Ramalinaceae is een botanische naam voor een familie van korstmossen behorend tot de orde Lecanorales. Het typegeslacht is Ramalina. Volgens Index Fungorum omvat de familie meer dan ruim 600 soorten (peildatum januari 2023). Het verspreidingsgebied van de familie strekt zich uit over de hele wereld.

Geslachten 
De familie bestaat uit 51 geslachten:

 
Schimmelfamilie